Ваксман Зельман Абрахам (1888—1973) —  мікробіолог. 
 Ваксман Ісак Федорович (1922—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Ваксман Леонід Львович (1951—2007) — український математик. 
 Ваксман Мойсей Аронович (1884—1953) — архітектор.
 Ваксман Юрій Федорович ( 1952) — український фізик.

Див. також 
 Ваксман (герб)